Had může být:
 Hadi (Serpentes) – podřád plazů z řádu šupinatých
 Had (počítačová hra)
 Had (souhvězdí)
 Had - nadávka pro Penis
 Hade - nadávka pro zrádného člověka

Příjmení
 Marián Had – slovenský fotbalista